Бриньоне () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Бриньоне, Гуидо (1886—1959), итальянский кинорежиссёр
 Бриньоне, Федерика (род. 1990), итальянская горнолыжница